Honra — sentimento humano relacionado com a procura do respeito público, a manutenção de bom-nome e a dignidade
 Honra (peça de teatro)
 Honra (circunscrição) — terra de um fidalgo

Desambiguação